Harmony Township (Comtat de Beaver), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Harmony Township (Comtat de Forest), població de Pennsilvània, Estats Units d'Amèrica.
 Harmony Township (Comtat de Susquehanna), població del Pennsilvània, Estats Units d'Amèrica.